Hemeling ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Hemeling (* vor 1338; † 1391), Bremer Ratsherr und Bürgermeister von 1367 bis 1391

 Roland Hemeling (* 1953), deutscher Militär, Flottillenadmiral der Deutschen Marine